Edme Cougny, philologue français.
 Gaston Cougny, avocat et historien français.
 Gustave de Cougny, archéologue français.

Patronyme français